Список неметропольных графств (non-metropolitan counties) Англии по площади. Внимание! Возможны неточности.
 
Список содержит неметропольные графства (также известный как ширы) с двухъярусной структурой советов графств (county council), и не включает метропольные графства и унитарные административные единицы (unitary authorities).

Если унитарная административная единица была отделена от графства, то её площадь исключена. Например, площадь Лутона исключена из площади графства Бедфордшир.

См. также

Примечания 

 
Списки:Англия